Schijndood, een staat van bewusteloosheid
 Schijndood, een reflex dat bij veel dieren voorkomt 
 Cryptobiose, een overlevingsstrategie waarbij een organisme extreme omstandigheden overleeft
Schijndood, een boek van schrijfster Simone van der Vlugt